Castaldi ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Castaldi (1874–1942), italienisch-rumänischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Bellerofonte Castaldi († 1649), italienischer Komponist, Schriftsteller und Lautenist
 Jean-Pierre Castaldi (* 1944), französischer Schauspieler